Andrei Alexsandrovitch Legalov (né le  à Novosibirsk) est zoologiste russe et un paléoentomologiste.